C22 steht für:
 Chrysler C22, PKW-Modell aus dem Jahr 1939
 Nissan Van C22, japanischer Kleintransporter, siehe Datsun Vanette
 Ikarus C22, zweisitziges Ultraleichtflugzeug
 Hauptstraße C22, Straße in Namibia
 Caldwell 22, ein planetarischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C-22 steht für:
 USS Charleston (C-22), Kreuzer der US-Navy
 C-22A/B, Transportflugzeug der US Air Force auf Basis der Boeing 727
 C-22 (Fotografie), Entwicklungsprozess für fotografische Negativfilme
 C-22, Teleskop des Herstellers Celestron

C22